Di seguito una lista di asteroidi dal numero 233001 al 234000 con data di scoperta e scopritore.

233001-233100 

|-
| 233001 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233002 - ||  || 9 marzo 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 233003 - ||  || 10 marzo 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 233004 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233005 - ||  || 12 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233006 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 233007 - ||  || 13 marzo 2005 || CSS
|-
| 233008 - ||  || 13 marzo 2005 || CSS
|-
| 233009 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233010 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 233011 - ||  || 7 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 233012 - ||  || 7 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 233013 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233014 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233015 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233016 - ||  || 12 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 233017 - ||  || 12 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 233018 - ||  || 12 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 233019 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 233020 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233021 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233022 - ||  || 12 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 233023 - ||  || 13 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 233024 - ||  || 15 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233025 - ||  || 1 marzo 2005 || CSS
|-
| 233026 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 233027 - ||  || 8 marzo 2005 || CSS
|-
| 233028 - ||  || 9 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 233029 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 233030 - ||  || 11 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 233031 - ||  || 9 marzo 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 233032 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 233033 - ||  || 11 marzo 2005 || CSS
|-
| 233034 - ||  || 13 marzo 2005 || CSS
|-
| 233035 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 233036 - ||  || 2 marzo 2005 || CSS
|-
| 233037 - ||  || 30 marzo 2005 || CSS
|-
| 233038 - ||  || 1 aprile 2005 || CSS
|-
| 233039 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 233040 - ||  || 2 aprile 2005 || NEAT
|-
| 233041 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 233042 - ||  || 3 aprile 2005 || NEAT
|-
| 233043 - ||  || 4 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 233044 - ||  || 4 aprile 2005 || Crni Vrh
|-
| 233045 - ||  || 2 aprile 2005 || CSS
|-
| 233046 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233047 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233048 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233049 - ||  || 6 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233050 - ||  || 2 aprile 2005 || CSS
|-
| 233051 - ||  || 6 aprile 2005 || CSS
|-
| 233052 - ||  || 6 aprile 2005 || CSS
|-
| 233053 - ||  || 7 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 233054 - ||  || 5 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 233055 - ||  || 2 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 233056 - ||  || 6 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 233057 - ||  || 10 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233058 - ||  || 12 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 233059 - ||  || 10 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 233060 - ||  || 9 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 233061 - ||  || 11 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 233062 - ||  || 11 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 233063 - ||  || 14 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 233064 - ||  || 11 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233065 - ||  || 11 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233066 - ||  || 1 aprile 2005 || CSS
|-
| 233067 - || 2005 JR || 3 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 233068 - ||  || 1 maggio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 233069 - ||  || 4 maggio 2005 || CSS
|-
| 233070 - ||  || 6 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 233071 - ||  || 7 maggio 2005 || CSS
|-
| 233072 - ||  || 10 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233073 - ||  || 12 maggio 2005 || NEAT
|-
| 233074 - ||  || 3 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 233075 - ||  || 3 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233076 - ||  || 1 luglio 2005 || CINEOS
|-
| 233077 - ||  || 4 luglio 2005 || NEAT
|-
| 233078 - ||  || 13 luglio 2005 || Lowe, A.
|-
| 233079 - ||  || 9 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 233080 - || 2005 PG || 2 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 233081 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 233082 - ||  || 24 agosto 2005 || McClusky, J. V.
|-
| 233083 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 233084 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 233085 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 233086 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 233087 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 233088 - ||  || 1 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233089 - ||  || 1 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233090 - ||  || 8 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 233091 - ||  || 11 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 233092 - ||  || 10 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 233093 - ||  || 13 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 233094 - ||  || 14 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233095 - ||  || 23 settembre 2005 || CSS
|-
| 233096 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233097 - ||  || 24 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 233098 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233099 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233100 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|}

233101-233200 

|-
| 233101 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233102 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233103 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233104 - ||  || 25 settembre 2005 || NEAT
|-
| 233105 - ||  || 25 settembre 2005 || NEAT
|-
| 233106 - ||  || 25 settembre 2005 || NEAT
|-
| 233107 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233108 - ||  || 30 settembre 2005 || Molnar, L. A.
|-
| 233109 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233110 - ||  || 26 settembre 2005 || NEAT
|-
| 233111 - ||  || 27 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 233112 - ||  || 28 settembre 2005 || NEAT
|-
| 233113 - ||  || 30 settembre 2005 || NEAT
|-
| 233114 - ||  || 30 settembre 2005 || CSS
|-
| 233115 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233116 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233117 - ||  || 18 settembre 2005 || NEAT
|-
| 233118 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 233119 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 233120 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233121 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 233122 - ||  || 2 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233123 - ||  || 2 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233124 - ||  || 3 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 233125 - ||  || 3 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 233126 - ||  || 8 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 233127 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 233128 - ||  || 8 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 233129 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 233130 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 233131 - ||  || 25 ottobre 2005 || CSS
|-
| 233132 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 233133 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 233134 - ||  || 24 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 233135 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 233136 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 233137 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 233138 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 233139 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 233140 - ||  || 24 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 233141 - ||  || 24 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 233142 - ||  || 24 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 233143 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 233144 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 233145 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 233146 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 233147 - ||  || 23 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 233148 - ||  || 26 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 233149 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 233150 - ||  || 25 ottobre 2005 || CSS
|-
| 233151 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 233152 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 233153 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 233154 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 233155 - ||  || 29 ottobre 2005 || CSS
|-
| 233156 - ||  || 29 ottobre 2005 || CSS
|-
| 233157 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 233158 - ||  || 29 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233159 - ||  || 30 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233160 - ||  || 28 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 233161 - ||  || 29 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 233162 - ||  || 30 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 233163 - ||  || 30 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 233164 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 233165 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 233166 - ||  || 24 ottobre 2005 || Tholen, D. J.
|-
| 233167 - ||  || 30 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233168 - ||  || 6 novembre 2005 || Lowe, A.
|-
| 233169 - ||  || 1 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 233170 - ||  || 3 novembre 2005 || CSS
|-
| 233171 - ||  || 1 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233172 - ||  || 1 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233173 - ||  || 4 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233174 - ||  || 1 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233175 - ||  || 6 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233176 - ||  || 4 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233177 - ||  || 1 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233178 - ||  || 12 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233179 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233180 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233181 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233182 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233183 - ||  || 28 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 233184 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233185 - ||  || 25 novembre 2005 || CSS
|-
| 233186 - ||  || 26 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233187 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233188 - ||  || 26 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233189 - ||  || 29 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 233190 - ||  || 30 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233191 - ||  || 26 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233192 - ||  || 28 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233193 - ||  || 28 novembre 2005 || CSS
|-
| 233194 - ||  || 30 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233195 - ||  || 29 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233196 - ||  || 30 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233197 - ||  || 30 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233198 - ||  || 28 novembre 2005 || NEAT
|-
| 233199 - ||  || 29 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233200 - ||  || 20 novembre 2005 || CSS
|}

233201-233300 

|-
| 233201 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233202 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233203 - ||  || 1 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 233204 - ||  || 1 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233205 - ||  || 2 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233206 - ||  || 5 dicembre 2005 || Healy, D.
|-
| 233207 - ||  || 1 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233208 - ||  || 4 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233209 - ||  || 5 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233210 - ||  || 5 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 233211 - ||  || 7 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233212 - ||  || 7 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233213 - ||  || 6 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233214 - ||  || 1 dicembre 2005 || Buie, M. W.
|-
| 233215 - ||  || 10 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233216 - ||  || 2 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233217 - || 2005 YM || 20 dicembre 2005 || Calvin College
|-
| 233218 - ||  || 21 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233219 - ||  || 21 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233220 - ||  || 21 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233221 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233222 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233223 - ||  || 21 dicembre 2005 || CSS
|-
| 233224 - ||  || 21 dicembre 2005 || CSS
|-
| 233225 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233226 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233227 - ||  || 21 dicembre 2005 || CSS
|-
| 233228 - ||  || 22 dicembre 2005 || Cordell-Lorenz
|-
| 233229 - ||  || 22 dicembre 2005 || CSS
|-
| 233230 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233231 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233232 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233233 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233234 - ||  || 26 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233235 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233236 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233237 - ||  || 26 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233238 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233239 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233240 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233241 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233242 - ||  || 25 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233243 - ||  || 27 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233244 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233245 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233246 - ||  || 25 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233247 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233248 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233249 - ||  || 26 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233250 - ||  || 27 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233251 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233252 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233253 - ||  || 26 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233254 - ||  || 28 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233255 - ||  || 28 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233256 - ||  || 26 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233257 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233258 - ||  || 27 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233259 - ||  || 28 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233260 - ||  || 27 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233261 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233262 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233263 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233264 - ||  || 27 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233265 - ||  || 24 dicembre 2005 || CSS
|-
| 233266 - ||  || 24 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 233267 - ||  || 25 dicembre 2005 || CSS
|-
| 233268 - ||  || 29 dicembre 2005 || CSS
|-
| 233269 - ||  || 29 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233270 - ||  || 27 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 233271 - ||  || 2 gennaio 2006 || CSS
|-
| 233272 - ||  || 4 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233273 - ||  || 4 gennaio 2006 || CSS
|-
| 233274 - ||  || 4 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233275 - ||  || 4 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 233276 - ||  || 6 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 233277 - ||  || 7 gennaio 2006 || LINEAR
|-
| 233278 - ||  || 5 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 233279 - ||  || 8 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233280 - ||  || 5 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 233281 - ||  || 6 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233282 - ||  || 5 gennaio 2006 || LONEOS
|-
| 233283 - ||  || 7 gennaio 2006 || LONEOS
|-
| 233284 - ||  || 5 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233285 - ||  || 6 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 233286 - ||  || 7 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233287 - ||  || 7 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233288 - ||  || 7 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233289 - ||  || 6 gennaio 2006 || LONEOS
|-
| 233290 - ||  || 6 gennaio 2006 || CSS
|-
| 233291 - ||  || 6 gennaio 2006 || LONEOS
|-
| 233292 Brianschmidt || 2006 BV || 19 gennaio 2006 || Casulli, V. S.
|-
| 233293 - ||  || 20 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 233294 - ||  || 20 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 233295 - ||  || 20 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 233296 - ||  || 20 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 233297 - ||  || 22 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233298 - ||  || 23 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233299 - ||  || 23 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233300 - ||  || 23 gennaio 2006 || Nyukasa
|}

233301-233400 

|-
| 233301 - ||  || 19 gennaio 2006 || CSS
|-
| 233302 - ||  || 23 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233303 - ||  || 23 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233304 - ||  || 22 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233305 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 233306 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 233307 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 233308 - ||  || 23 gennaio 2006 || CSS
|-
| 233309 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 233310 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 233311 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 233312 - ||  || 26 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233313 - ||  || 26 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233314 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 233315 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 233316 - ||  || 27 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233317 - ||  || 23 gennaio 2006 || CSS
|-
| 233318 - ||  || 26 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233319 - ||  || 26 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233320 - ||  || 27 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233321 - ||  || 30 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 233322 - ||  || 30 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 233323 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 233324 - ||  || 28 gennaio 2006 || CSS
|-
| 233325 - ||  || 30 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 233326 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 233327 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 233328 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 233329 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 233330 - ||  || 30 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 233331 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 233332 - ||  || 8 febbraio 2006 || Young, J. W.
|-
| 233333 - ||  || 2 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 233334 - ||  || 2 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 233335 - ||  || 2 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233336 - ||  || 3 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233337 - ||  || 6 febbraio 2006 || LONEOS
|-
| 233338 - ||  || 6 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233339 - || 2006 DT || 20 febbraio 2006 || Observatoire Naef
|-
| 233340 - ||  || 21 febbraio 2006 || CSS
|-
| 233341 - ||  || 20 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 233342 - ||  || 20 febbraio 2006 || CSS
|-
| 233343 - ||  || 22 febbraio 2006 || CSS
|-
| 233344 - ||  || 20 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 233345 - ||  || 20 febbraio 2006 || CSS
|-
| 233346 - ||  || 20 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 233347 - ||  || 20 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233348 - ||  || 20 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 233349 - ||  || 23 febbraio 2006 || LONEOS
|-
| 233350 - ||  || 24 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 233351 - ||  || 24 febbraio 2006 || NEAT
|-
| 233352 - ||  || 21 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233353 - ||  || 21 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233354 - ||  || 21 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233355 - ||  || 24 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 233356 - ||  || 24 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 233357 - ||  || 24 febbraio 2006 || LINEAR
|-
| 233358 - ||  || 24 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 233359 - ||  || 24 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 233360 - ||  || 24 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233361 - ||  || 25 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233362 - ||  || 27 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 233363 - ||  || 24 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233364 - ||  || 24 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233365 - ||  || 24 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233366 - ||  || 25 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 233367 - ||  || 25 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233368 - ||  || 25 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 233369 - ||  || 25 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 233370 - ||  || 27 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 233371 - ||  || 27 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 233372 - ||  || 27 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233373 - ||  || 27 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 233374 - ||  || 27 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 233375 - ||  || 27 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 233376 - ||  || 28 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233377 - ||  || 25 febbraio 2006 || CSS
|-
| 233378 - ||  || 23 febbraio 2006 || LONEOS
|-
| 233379 - ||  || 20 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 233380 - ||  || 26 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 233381 - ||  || 24 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 233382 - ||  || 20 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233383 Assisneto || 2006 EP || 4 marzo 2006 || Merlin, J.-C.
|-
| 233384 - ||  || 2 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 233385 - ||  || 2 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 233386 - ||  || 2 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 233387 - ||  || 3 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 233388 - ||  || 3 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233389 - ||  || 3 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233390 - ||  || 3 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 233391 - ||  || 4 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 233392 - ||  || 23 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233393 - ||  || 23 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 233394 - ||  || 23 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 233395 - ||  || 24 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233396 - ||  || 24 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233397 - ||  || 24 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233398 - ||  || 24 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233399 - ||  || 24 marzo 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 233400 - ||  || 24 marzo 2006 || CSS
|}

233401-233500 

|-
| 233401 - ||  || 23 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233402 - ||  || 26 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233403 - ||  || 24 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233404 - ||  || 23 marzo 2006 || LINEAR
|-
| 233405 - ||  || 24 marzo 2006 || LONEOS
|-
| 233406 - ||  || 25 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 233407 - ||  || 2 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 233408 - ||  || 2 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 233409 - ||  || 2 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 233410 - ||  || 2 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 233411 - ||  || 2 aprile 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233412 - ||  || 2 aprile 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233413 - ||  || 2 aprile 2006 || Jarnac
|-
| 233414 - ||  || 6 aprile 2006 || LINEAR
|-
| 233415 - ||  || 8 aprile 2006 || CSS
|-
| 233416 - ||  || 9 aprile 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233417 - ||  || 8 aprile 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 233418 - ||  || 9 aprile 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 233419 - ||  || 8 aprile 2006 || LINEAR
|-
| 233420 - || 2006 HE || 18 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 233421 - ||  || 18 aprile 2006 || NEAT
|-
| 233422 - ||  || 19 aprile 2006 || NEAT
|-
| 233423 - ||  || 20 aprile 2006 || Lowe, A.
|-
| 233424 - ||  || 19 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 233425 - ||  || 19 aprile 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233426 - ||  || 20 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 233427 - ||  || 19 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 233428 - ||  || 19 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 233429 - ||  || 21 aprile 2006 || CSS
|-
| 233430 - ||  || 21 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 233431 - ||  || 25 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 233432 - ||  || 19 aprile 2006 || CSS
|-
| 233433 - ||  || 21 aprile 2006 || CSS
|-
| 233434 - ||  || 26 aprile 2006 || CSS
|-
| 233435 - ||  || 30 aprile 2006 || Sheridan, E.
|-
| 233436 - ||  || 24 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 233437 - ||  || 24 aprile 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233438 - ||  || 25 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 233439 - ||  || 25 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 233440 - ||  || 25 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 233441 - ||  || 26 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 233442 - ||  || 26 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 233443 - ||  || 30 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 233444 - ||  || 29 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 233445 - ||  || 30 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 233446 - ||  || 30 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 233447 - ||  || 30 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 233448 - ||  || 30 aprile 2006 || CSS
|-
| 233449 - ||  || 30 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 233450 - ||  || 26 aprile 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 233451 - ||  || 26 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 233452 - ||  || 2 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233453 - ||  || 2 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233454 - ||  || 2 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233455 - ||  || 2 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 233456 - ||  || 6 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 233457 - ||  || 2 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 233458 - ||  || 1 maggio 2006 || CSS
|-
| 233459 - ||  || 1 maggio 2006 || Buie, M. W.
|-
| 233460 - ||  || 18 maggio 2006 || NEAT
|-
| 233461 - ||  || 19 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233462 - ||  || 20 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 233463 - ||  || 20 maggio 2006 || NEAT
|-
| 233464 - ||  || 21 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 233465 - ||  || 20 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 233466 - ||  || 21 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 233467 - ||  || 23 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 233468 - ||  || 25 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233469 - ||  || 29 maggio 2006 || Lowe, A.
|-
| 233470 - ||  || 31 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233471 - ||  || 31 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233472 Moorcroft ||  || 25 maggio 2006 || Wiegert, P. A.
|-
| 233473 - ||  || 15 giugno 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 233474 - ||  || 17 giugno 2006 || Spacewatch
|-
| 233475 - ||  || 13 agosto 2006 || NEAT
|-
| 233476 - ||  || 19 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 233477 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 233478 - ||  || 18 settembre 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 233479 - ||  || 17 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 233480 - ||  || 16 settembre 2006 || CSS
|-
| 233481 - ||  || 17 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 233482 - ||  || 19 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 233483 - ||  || 30 settembre 2006 || CSS
|-
| 233484 - ||  || 30 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 233485 - ||  || 11 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 233486 - ||  || 16 ottobre 2006 || Sárneczky, K., Kuli, Z.
|-
| 233487 - ||  || 11 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 233488 Cosandey|| 2006 YG || 16 dicembre 2006 || Ory, M.
|-
| 233489 - ||  || 15 gennaio 2007 || CSS
|-
| 233490 - ||  || 17 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 233491 - ||  || 7 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 233492 - ||  || 6 febbraio 2007 || NEAT
|-
| 233493 - ||  || 7 febbraio 2007 || CSS
|-
| 233494 - ||  || 12 febbraio 2007 || Healy, D.
|-
| 233495 - ||  || 21 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233496 - ||  || 17 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 233497 - ||  || 23 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 233498 - ||  || 9 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 233499 - ||  || 9 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 233500 - ||  || 10 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|}

233501-233600 

|-
| 233501 - ||  || 9 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 233502 - ||  || 10 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 233503 - ||  || 10 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233504 - ||  || 10 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 233505 - ||  || 11 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233506 - ||  || 11 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 233507 - ||  || 12 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 233508 - ||  || 14 marzo 2007 || CSS
|-
| 233509 - ||  || 14 marzo 2007 || CSS
|-
| 233510 - ||  || 13 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 233511 - ||  || 14 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 233512 - ||  || 13 marzo 2007 || CSS
|-
| 233513 - ||  || 11 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 233514 - ||  || 8 marzo 2007 || NEAT
|-
| 233515 - ||  || 19 marzo 2007 || CSS
|-
| 233516 - ||  || 20 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 233517 - ||  || 11 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 233518 - ||  || 11 aprile 2007 || CSS
|-
| 233519 - ||  || 14 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 233520 - ||  || 14 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 233521 - ||  || 14 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 233522 Moye ||  || 18 aprile 2007 || Pises
|-
| 233523 - ||  || 16 aprile 2007 || LINEAR
|-
| 233524 - ||  || 18 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 233525 - ||  || 19 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 233526 - ||  || 18 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 233527 - ||  || 19 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 233528 - ||  || 19 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233529 - ||  || 19 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 233530 - ||  || 22 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233531 - ||  || 20 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 233532 - ||  || 23 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 233533 - ||  || 23 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 233534 - ||  || 22 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 233535 - ||  || 23 aprile 2007 || CSS
|-
| 233536 - ||  || 23 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 233537 - ||  || 24 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 233538 - ||  || 25 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 233539 - ||  || 25 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 233540 - ||  || 7 maggio 2007 || Spacewatch
|-
| 233541 - ||  || 10 maggio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233542 - ||  || 9 maggio 2007 || Spacewatch
|-
| 233543 - ||  || 12 maggio 2007 || Hönig, S. F., Teamo, N.
|-
| 233544 - ||  || 11 maggio 2007 || LUSS
|-
| 233545 - ||  || 9 maggio 2007 || Spacewatch
|-
| 233546 - ||  || 9 maggio 2007 || Spacewatch
|-
| 233547 Luxun ||  || 9 maggio 2007 || Ye, Q.-z., Shih, C.-Y.
|-
| 233548 - ||  || 10 maggio 2007 || Spacewatch
|-
| 233549 - ||  || 11 maggio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233550 - ||  || 12 maggio 2007 || Spacewatch
|-
| 233551 - ||  || 9 giugno 2007 || Spacewatch
|-
| 233552 - ||  || 10 giugno 2007 || Spacewatch
|-
| 233553 - ||  || 17 giugno 2007 || Spacewatch
|-
| 233554 - ||  || 23 giugno 2007 || Teamo, N.
|-
| 233555 - ||  || 12 luglio 2007 || Broughton, J.
|-
| 233556 - ||  || 13 luglio 2007 || Broughton, J.
|-
| 233557 - ||  || 15 luglio 2007 || Broughton, J.
|-
| 233558 - ||  || 23 luglio 2007 || Hönig, S. F., Teamo, N.
|-
| 233559 Pizzetti || 2007 PJ || 4 agosto 2007 || Marinello, W., Micheli, M.
|-
| 233560 - || 2007 PZ || 4 agosto 2007 || Broughton, J.
|-
| 233561 - ||  || 6 agosto 2007 || Teamo, N., Pelle, J. C.
|-
| 233562 - ||  || 8 agosto 2007 || Teamo, N., Pelle, J. C.
|-
| 233563 - ||  || 7 agosto 2007 || Broughton, J.
|-
| 233564 - ||  || 11 agosto 2007 || LONEOS
|-
| 233565 - ||  || 8 agosto 2007 || LINEAR
|-
| 233566 - ||  || 8 agosto 2007 || LINEAR
|-
| 233567 - ||  || 8 agosto 2007 || LINEAR
|-
| 233568 - ||  || 9 agosto 2007 || LINEAR
|-
| 233569 - ||  || 9 agosto 2007 || LINEAR
|-
| 233570 - ||  || 8 agosto 2007 || LINEAR
|-
| 233571 - ||  || 8 agosto 2007 || LINEAR
|-
| 233572 - ||  || 8 agosto 2007 || LINEAR
|-
| 233573 - ||  || 9 agosto 2007 || LINEAR
|-
| 233574 - ||  || 10 agosto 2007 || Spacewatch
|-
| 233575 - ||  || 10 agosto 2007 || Spacewatch
|-
| 233576 - || 2007 QL || 16 agosto 2007 || LINEAR
|-
| 233577 - ||  || 17 agosto 2007 || BATTeRS
|-
| 233578 - ||  || 16 agosto 2007 || PMO Neo Survey Program
|-
| 233579 - ||  || 21 agosto 2007 || LONEOS
|-
| 233580 - ||  || 22 agosto 2007 || LONEOS
|-
| 233581 - ||  || 22 agosto 2007 || LONEOS
|-
| 233582 - ||  || 24 agosto 2007 || Spacewatch
|-
| 233583 - || 2007 RR || 1 settembre 2007 || Sárneczky, K., Kiss, L.
|-
| 233584 - ||  || 2 settembre 2007 || CSS
|-
| 233585 - ||  || 14 settembre 2007 || Ory, M.
|-
| 233586 - ||  || 3 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233587 - ||  || 4 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233588 - ||  || 9 settembre 2007 || LONEOS
|-
| 233589 - ||  || 10 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 233590 - ||  || 10 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233591 - ||  || 11 settembre 2007 || CSS
|-
| 233592 - ||  || 11 settembre 2007 || Hug, G.
|-
| 233593 - ||  || 11 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 233594 - ||  || 11 settembre 2007 || LUSS
|-
| 233595 - ||  || 12 settembre 2007 || CSS
|-
| 233596 - ||  || 12 settembre 2007 || Tucker, R. A.
|-
| 233597 - ||  || 13 settembre 2007 || Tucker, R. A.
|-
| 233598 - ||  || 14 settembre 2007 || LONEOS
|-
| 233599 - ||  || 12 settembre 2007 || CSS
|-
| 233600 - ||  || 10 settembre 2007 || Spacewatch
|}

233601-233700 

|-
| 233601 - ||  || 11 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 233602 - ||  || 14 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 233603 - ||  || 5 settembre 2007 || LONEOS
|-
| 233604 - ||  || 15 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 233605 - ||  || 4 settembre 2007 || CSS
|-
| 233606 - ||  || 19 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 233607 - ||  || 19 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 233608 - ||  || 30 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 233609 - ||  || 6 ottobre 2007 || OAM
|-
| 233610 - ||  || 5 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 233611 - ||  || 8 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233612 - ||  || 8 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 233613 - ||  || 6 ottobre 2007 || LINEAR
|-
| 233614 - ||  || 9 ottobre 2007 || LINEAR
|-
| 233615 - ||  || 9 ottobre 2007 || LINEAR
|-
| 233616 - ||  || 12 ottobre 2007 || LINEAR
|-
| 233617 - ||  || 13 ottobre 2007 || LINEAR
|-
| 233618 - ||  || 8 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233619 - ||  || 8 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233620 - ||  || 9 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 233621 - ||  || 9 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233622 - ||  || 9 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233623 - ||  || 8 ottobre 2007 || CSS
|-
| 233624 - ||  || 9 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 233625 - ||  || 11 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 233626 - ||  || 14 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233627 - ||  || 9 ottobre 2007 || LINEAR
|-
| 233628 - ||  || 12 ottobre 2007 || CSS
|-
| 233629 - ||  || 24 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233630 - ||  || 30 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233631 - ||  || 31 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233632 - ||  || 30 ottobre 2007 || CSS
|-
| 233633 - ||  || 1 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 233634 - ||  || 2 novembre 2007 || CSS
|-
| 233635 - ||  || 2 novembre 2007 || Molnar, L. A.
|-
| 233636 - ||  || 2 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 233637 - ||  || 4 novembre 2007 || LINEAR
|-
| 233638 - ||  || 9 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 233639 - ||  || 18 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233640 - ||  || 10 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233641 - ||  || 24 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 233642 - || 2008 KW || 26 maggio 2008 || Spacewatch
|-
| 233643 - ||  || 27 giugno 2008 || OAM
|-
| 233644 - ||  || 29 luglio 2008 || Crni Vrh
|-
| 233645 - ||  || 28 luglio 2008 || Hönig, S. F., Teamo, N.
|-
| 233646 - ||  || 30 luglio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233647 - ||  || 3 agosto 2008 || Hönig, S. F., Teamo, N.
|-
| 233648 - ||  || 6 agosto 2008 || OAM
|-
| 233649 - ||  || 10 agosto 2008 || Crni Vrh
|-
| 233650 - ||  || 6 agosto 2008 || OAM
|-
| 233651 - ||  || 6 agosto 2008 || Siding Spring Survey
|-
| 233652 - ||  || 3 agosto 2008 || Siding Spring Survey
|-
| 233653 Rether || 2008 QR || 23 agosto 2008 || Apitzsch, R.
|-
| 233654 - ||  || 24 agosto 2008 || Kocher, P.
|-
| 233655 - ||  || 25 agosto 2008 || OAM
|-
| 233656 - ||  || 30 agosto 2008 || Hönig, S. F., Teamo, N.
|-
| 233657 - ||  || 26 agosto 2008 || LINEAR
|-
| 233658 - ||  || 30 agosto 2008 || OAM
|-
| 233659 - ||  || 30 agosto 2008 || OAM
|-
| 233660 - ||  || 27 agosto 2008 || Pises
|-
| 233661 Alytus ||  || 31 agosto 2008 || Cernis, K., Cernis, E.
|-
| 233662 - ||  || 23 agosto 2008 || Siding Spring Survey
|-
| 233663 - ||  || 23 agosto 2008 || Spacewatch
|-
| 233664 - ||  || 2 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233665 - ||  || 3 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233666 - ||  || 4 settembre 2008 || LINEAR
|-
| 233667 - ||  || 5 settembre 2008 || Healy, D.
|-
| 233668 - ||  || 8 settembre 2008 || Kugel, F.
|-
| 233669 - ||  || 2 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233670 - ||  || 2 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233671 - ||  || 2 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233672 - ||  || 2 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233673 - ||  || 2 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233674 - ||  || 3 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233675 - ||  || 4 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233676 - ||  || 4 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233677 - ||  || 5 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233678 - ||  || 6 settembre 2008 || CSS
|-
| 233679 - ||  || 3 settembre 2008 || OAM
|-
| 233680 - ||  || 6 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233681 - ||  || 7 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233682 - ||  || 3 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233683 - ||  || 5 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233684 - ||  || 7 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233685 - ||  || 2 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233686 - ||  || 7 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233687 - ||  || 6 settembre 2008 || CSS
|-
| 233688 - ||  || 4 settembre 2008 || LINEAR
|-
| 233689 - ||  || 22 settembre 2008 || LINEAR
|-
| 233690 - ||  || 22 settembre 2008 || LINEAR
|-
| 233691 - ||  || 22 settembre 2008 || LINEAR
|-
| 233692 - ||  || 20 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233693 - ||  || 19 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233694 - ||  || 19 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233695 - ||  || 19 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233696 - ||  || 20 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233697 - ||  || 20 settembre 2008 || CSS
|-
| 233698 - ||  || 20 settembre 2008 || CSS
|-
| 233699 - ||  || 20 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233700 - ||  || 20 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|}

233701-233800 

|-
| 233701 - ||  || 20 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233702 - ||  || 20 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233703 - ||  || 20 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233704 - ||  || 21 settembre 2008 || CSS
|-
| 233705 - ||  || 21 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233706 - ||  || 23 settembre 2008 || CSS
|-
| 233707 Alfons ||  || 26 settembre 2008 || Apitzsch, R.
|-
| 233708 - ||  || 21 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233709 - ||  || 21 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233710 - ||  || 21 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233711 - ||  || 21 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233712 - ||  || 21 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233713 - ||  || 21 settembre 2008 || Siding Spring Survey
|-
| 233714 - ||  || 22 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233715 - ||  || 22 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233716 - ||  || 22 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233717 - ||  || 22 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233718 - ||  || 22 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233719 - ||  || 23 settembre 2008 || CSS
|-
| 233720 - ||  || 24 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233721 - ||  || 24 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233722 - ||  || 30 settembre 2008 || Hug, G.
|-
| 233723 - ||  || 22 settembre 2008 || LINEAR
|-
| 233724 - ||  || 22 settembre 2008 || LINEAR
|-
| 233725 - ||  || 24 settembre 2008 || LINEAR
|-
| 233726 - ||  || 28 settembre 2008 || LINEAR
|-
| 233727 - ||  || 28 settembre 2008 || LINEAR
|-
| 233728 - ||  || 25 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233729 - ||  || 25 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233730 - ||  || 25 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233731 - ||  || 28 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233732 - ||  || 29 settembre 2008 || OAM
|-
| 233733 - ||  || 29 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233734 - ||  || 29 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233735 - ||  || 20 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233736 - ||  || 21 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233737 - ||  || 21 settembre 2008 || CSS
|-
| 233738 - ||  || 22 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233739 - ||  || 22 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233740 - ||  || 21 settembre 2008 || CSS
|-
| 233741 - ||  || 29 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233742 - ||  || 29 settembre 2008 || CSS
|-
| 233743 - ||  || 29 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233744 - ||  || 20 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233745 - ||  || 23 settembre 2008 || CSS
|-
| 233746 - ||  || 24 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233747 - ||  || 24 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233748 - ||  || 29 settembre 2008 || CSS
|-
| 233749 - ||  || 2 ottobre 2008 || Young, J. W.
|-
| 233750 - ||  || 1 ottobre 2008 || OAM
|-
| 233751 - ||  || 3 ottobre 2008 || OAM
|-
| 233752 - ||  || 6 ottobre 2008 || Tucker, R. A.
|-
| 233753 - ||  || 1 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233754 - ||  || 1 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233755 - ||  || 1 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233756 - ||  || 2 ottobre 2008 || CSS
|-
| 233757 - ||  || 8 ottobre 2008 || LINEAR
|-
| 233758 - ||  || 1 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233759 - ||  || 2 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233760 - ||  || 2 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233761 - ||  || 2 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233762 - ||  || 2 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233763 - ||  || 2 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233764 - ||  || 3 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233765 - ||  || 6 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233766 - ||  || 6 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233767 - ||  || 6 ottobre 2008 || CSS
|-
| 233768 - ||  || 6 ottobre 2008 || CSS
|-
| 233769 - ||  || 6 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233770 - ||  || 7 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233771 - ||  || 8 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233772 - ||  || 8 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233773 - ||  || 9 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233774 - ||  || 5 ottobre 2008 || OAM
|-
| 233775 - ||  || 11 ottobre 2008 || Teamo, N.
|-
| 233776 - ||  || 1 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233777 - ||  || 8 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233778 - ||  || 1 ottobre 2008 || CSS
|-
| 233779 - ||  || 2 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233780 - ||  || 10 ottobre 2008 || CSS
|-
| 233781 - ||  || 3 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233782 - ||  || 10 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233783 - ||  || 4 ottobre 2008 || CSS
|-
| 233784 - ||  || 21 ottobre 2008 || Tucker, R. A.
|-
| 233785 - ||  || 23 ottobre 2008 || Bickel, W.
|-
| 233786 - ||  || 21 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233787 - ||  || 18 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233788 - ||  || 18 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233789 - ||  || 19 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233790 - ||  || 20 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233791 - ||  || 20 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233792 - ||  || 20 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233793 - ||  || 20 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233794 - ||  || 21 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233795 - ||  || 21 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233796 - ||  || 21 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233797 - ||  || 22 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233798 - ||  || 28 ottobre 2008 || Hobart, J.
|-
| 233799 - ||  || 22 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233800 - ||  || 22 ottobre 2008 || Spacewatch
|}

233801-233900 

|-
| 233801 - ||  || 22 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233802 - ||  || 22 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233803 - ||  || 22 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233804 - ||  || 22 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233805 - ||  || 22 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233806 - ||  || 23 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233807 - ||  || 23 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233808 - ||  || 23 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233809 - ||  || 23 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233810 - ||  || 23 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233811 - ||  || 23 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233812 - ||  || 24 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233813 - ||  || 24 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233814 - ||  || 24 ottobre 2008 || CSS
|-
| 233815 - ||  || 24 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233816 - ||  || 24 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233817 - ||  || 24 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233818 - ||  || 25 ottobre 2008 || CSS
|-
| 233819 - ||  || 25 ottobre 2008 || CSS
|-
| 233820 - ||  || 28 ottobre 2008 || LINEAR
|-
| 233821 - ||  || 28 ottobre 2008 || LINEAR
|-
| 233822 - ||  || 28 ottobre 2008 || LINEAR
|-
| 233823 - ||  || 23 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233824 - ||  || 23 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233825 - ||  || 26 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233826 - ||  || 26 ottobre 2008 || CSS
|-
| 233827 - ||  || 26 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233828 - ||  || 26 ottobre 2008 || CSS
|-
| 233829 - ||  || 26 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233830 - ||  || 26 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233831 - ||  || 27 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233832 - ||  || 27 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233833 - ||  || 28 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233834 - ||  || 28 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233835 - ||  || 28 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233836 - ||  || 28 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233837 - ||  || 28 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233838 - ||  || 28 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233839 - ||  || 28 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233840 - ||  || 29 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233841 - ||  || 29 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233842 - ||  || 29 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233843 - ||  || 30 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233844 - ||  || 30 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233845 - ||  || 31 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233846 - ||  || 25 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233847 - ||  || 23 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233848 - ||  || 23 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233849 - ||  || 28 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233850 - ||  || 27 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233851 - ||  || 24 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 233852 - ||  || 26 ottobre 2008 || CSS
|-
| 233853 - ||  || 25 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233854 - ||  || 26 ottobre 2008 || LINEAR
|-
| 233855 - ||  || 2 novembre 2008 || LINEAR
|-
| 233856 - ||  || 3 novembre 2008 || LINEAR
|-
| 233857 - ||  || 7 novembre 2008 || LINEAR
|-
| 233858 - ||  || 2 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233859 - ||  || 1 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233860 - ||  || 1 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233861 - ||  || 2 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233862 - ||  || 2 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233863 - ||  || 3 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233864 - ||  || 7 novembre 2008 || CSS
|-
| 233865 - ||  || 7 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233866 - ||  || 1 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233867 - ||  || 19 novembre 2008 || LINEAR
|-
| 233868 - ||  || 17 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233869 - ||  || 17 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233870 - ||  || 18 novembre 2008 || CSS
|-
| 233871 - ||  || 18 novembre 2008 || CSS
|-
| 233872 - ||  || 18 novembre 2008 || CSS
|-
| 233873 - ||  || 18 novembre 2008 || CSS
|-
| 233874 - ||  || 18 novembre 2008 || LINEAR
|-
| 233875 - ||  || 18 novembre 2008 || LINEAR
|-
| 233876 - ||  || 21 novembre 2008 || LINEAR
|-
| 233877 - ||  || 20 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233878 - ||  || 20 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233879 - ||  || 23 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233880 Urbanpriol ||  || 26 novembre 2008 || Apitzsch, R.
|-
| 233881 - ||  || 30 novembre 2008 || CSS
|-
| 233882 - ||  || 23 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233883 - ||  || 3 dicembre 2008 || LINEAR
|-
| 233884 - ||  || 1 dicembre 2008 || CSS
|-
| 233885 - ||  || 1 dicembre 2008 || CSS
|-
| 233886 - ||  || 1 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233887 - ||  || 1 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233888 - ||  || 3 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233889 - ||  || 2 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233890 - ||  || 1 dicembre 2008 || LINEAR
|-
| 233891 - ||  || 1 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233892 - ||  || 22 dicembre 2008 || Kugel, F.
|-
| 233893 Honthyhanna ||  || 21 dicembre 2008 || Sárneczky, K.
|-
| 233894 - ||  || 27 dicembre 2008 || BATTeRS
|-
| 233895 - ||  || 29 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233896 - ||  || 30 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233897 - ||  || 30 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233898 - ||  || 30 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 233899 - ||  || 2 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 233900 - ||  || 3 gennaio 2009 || Spacewatch
|}

233901-234000 

|-
| 233901 - || 2009 BT || 16 gennaio 2009 || Lowe, A.
|-
| 233902 - ||  || 18 gennaio 2009 || LINEAR
|-
| 233903 - ||  || 16 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 233904 - ||  || 29 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233905 - ||  || 1 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 233906 - ||  || 13 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 233907 - ||  || 3 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 233908 - ||  || 2 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233909 - ||  || 21 febbraio 2009 || CSS
|-
| 233910 - ||  || 17 marzo 2009 || Bickel, W.
|-
| 233911 - ||  || 17 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 233912 - || 2009 NC || 3 luglio 2009 || OAM
|-
| 233913 - ||  || 18 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 233914 - ||  || 11 settembre 2009 || CSS
|-
| 233915 - ||  || 14 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 233916 - ||  || 19 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 233917 - ||  || 18 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 233918 - ||  || 19 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 233919 - ||  || 20 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 233920 - ||  || 21 settembre 2009 || OAM
|-
| 233921 - ||  || 20 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233922 - ||  || 9 ottobre 2009 || OAM
|-
| 233923 - ||  || 11 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233924 - ||  || 14 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233925 - ||  || 18 ottobre 2009 || Tozzi, F.
|-
| 233926 - ||  || 18 ottobre 2009 || BATTeRS
|-
| 233927 - ||  || 18 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233928 - ||  || 23 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233929 - ||  || 23 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233930 - ||  || 21 ottobre 2009 || CSS
|-
| 233931 - ||  || 24 ottobre 2009 || CSS
|-
| 233932 - ||  || 26 ottobre 2009 || CSS
|-
| 233933 - ||  || 18 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233934 - ||  || 8 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233935 - ||  || 9 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233936 - ||  || 9 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 233937 - ||  || 11 novembre 2009 || OAM
|-
| 233938 - ||  || 12 novembre 2009 || OAM
|-
| 233939 - ||  || 15 novembre 2009 || Dillon, W. G., Wells, D.
|-
| 233940 - ||  || 15 novembre 2009 || CSS
|-
| 233941 - ||  || 16 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233942 - ||  || 18 novembre 2009 || Lowe, A.
|-
| 233943 Falera ||  || 21 novembre 2009 || De Queiroz, J.
|-
| 233944 - ||  || 18 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 233945 - ||  || 18 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 233946 - ||  || 20 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 233947 - ||  || 18 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233948 - ||  || 22 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 233949 - ||  || 27 novembre 2009 || Siding Spring Survey
|-
| 233950 - ||  || 26 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 233951 - || 2009 XJ || 7 dicembre 2009 || Ferrando, R.
|-
| 233952 - ||  || 12 dicembre 2009 || LINEAR
|-
| 233953 - ||  || 15 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233954 - ||  || 15 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233955 - ||  || 15 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233956 - ||  || 15 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233957 - ||  || 19 dicembre 2009 || BATTeRS
|-
| 233958 - ||  || 27 dicembre 2009 || Spacewatch
|-
| 233959 - ||  || 17 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 233960 - ||  || 7 gennaio 2010 || Lowe, A.
|-
| 233961 - ||  || 7 gennaio 2010 || Lowe, A.
|-
| 233962 - ||  || 6 gennaio 2010 || CSS
|-
| 233963 - ||  || 6 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 233964 - ||  || 7 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 233965 - ||  || 6 gennaio 2010 || CSS
|-
| 233966 - ||  || 16 gennaio 2010 || Mayhill
|-
| 233967 Vierkant ||  || 24 gennaio 2010 || Kracht, R.
|-
| 233968 - || 3021 T-2 || 30 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 233969 - ||  || 24 luglio 1979 || Bus, S. J.
|-
| 233970 - ||  || 7 marzo 1981 || Bus, S. J.
|-
| 233971 - ||  || 8 ottobre 1991 || Spacewatch
|-
| 233972 - ||  || 3 agosto 1992 || Holt, H. E.
|-
| 233973 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 233974 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 233975 - ||  || 12 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 233976 - ||  || 12 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 233977 - ||  || 28 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 233978 - ||  || 26 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 233979 - || 1995 LS || 4 giugno 1995 || Spacewatch
|-
| 233980 - ||  || 2 luglio 1995 || Spacewatch
|-
| 233981 - ||  || 22 luglio 1995 || Spacewatch
|-
| 233982 - || 1995 PW || 3 agosto 1995 || Spacewatch
|-
| 233983 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 233984 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 233985 - ||  || 20 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 233986 - ||  || 22 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 233987 - ||  || 27 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 233988 - ||  || 14 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 233989 - ||  || 14 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 233990 - ||  || 17 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 233991 - ||  || 18 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 233992 - ||  || 9 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 233993 - ||  || 11 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 233994 - ||  || 5 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 233995 - ||  || 13 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 233996 - ||  || 7 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 233997 - ||  || 17 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 233998 - ||  || 4 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 233999 - ||  || 9 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 234000 - ||  || 8 dicembre 1996 || Kobayashi, T.
|}

Collegamenti esterni 
 

0233001